Корабль Его Величества «Свифт» () — экспериментальный паротурбинный «суперминоносец» предшественник классических эскадренных торпедно-артиллерийских кораблей британского флота. Спроектирован в полном соответствии с концепцией, утверждённой лично адмиралом Д. Фишером, занимавшим в 1904—1910 годах пост Первого морского лорда, который считал, что «малые крейсера» теряют свои боевые качества в штормовую погоду, вследствие снижения эффективности применения своей артиллерии. Согласно взглядам Фишера, английский флот должен был состоять из линкоров-дредноутов, линейных крейсеров и крупных миноносцев обладающих высокой мореходностью и скоростью хода.

Предыстория 
К началу второго десятилетия XX века основная проблема заключалась в сложности управления флотилией в открытом море — разместить командующего с его штабом на одном из эсминцев не представлялось возможным из-за их скромных размеров. Первоначально, когда основу флотилий составляли мореходные истребители типа «Ривер», с ролью флагманского корабля хорошо справлялись крейсера III ранга типа «Джем» и скауты типа «Сентинел», не уступавшие своим подопечным в скорости, особенно при свежей погоде. Однако со временем ситуация стала меняться — скауты типа «Бодицея», вступавшие в строй с 1909 года, проектировались на тот же 25-уз. ход, что и их предшественники, в то время, как скорость эсминцев от серии к серии возрастала — с 27 уз. у кораблей программ 1908—1909 годов, до 29 уз. — у эсминцев программы 1911—1912 годов типа «Акаста». В 1912 году произошла кардинальная реорганизация миноносных сил: большая часть скаутов придана линейным силам, эсминцы старых проектов пошли на формирование так называемых «патрульных флотилий», предназначенных для обороны побережья.

Строительство 
Корабль заложен в 1906 году, завершён постройкой в 1907 году, в 1908 году вступил в строй. Имея главные размерения: 105,2×10,4×3,2 м, нормальное водоизмещение — 1800 т, стандартное водоизмещение — 2170 т, полное водоизмещение — около 2400 т. Трёхвальная паротурбинная силовая установка, включала 4 двигателя, общей мощностью 30 000 л. с. (обеспечивающих ему наибольшую скорость — 36 узлов, дальность плавания 1000 миль при скорости 33 узла и запасе топлива — 180 тонн). Нёс четыре 102-мм орудия и два однотрубных 450-мм торпедных аппарата (в русской и советской литературе указывался калибр английских торпед — 457 мм, но фактически он составлял 17,7" — 450 мм) (позднее заменены на 533-мм). Однако несмотря на то, что «Свифт» значительно превосходил по огневой мощи современные ему стандартные английские «дестроеры», он оказался неудачным кораблём, вооружение признано слабым для его размеров, и, хотя мощные турбины обеспечивали контр-миноносцу ход до 35 узлов, его радиус действия оказался весьма ограниченным, а высокая стоимость не позволяла рассчитывать на серийную постройку. В итоге, попытка англичан совершить резкий качественный скачок в развитии минно-торпедных кораблей не удалась и «Свифт» превратился в «белого слона» британского флота. Конструктивно-компоновочные решения впервые реализованные англичанами в этом проекте, взяты за основу русскими кораблестроителями при проектировании в 1907 году первого паротурбинного, в то время ещё «минного крейсера» — «Новик». Выявлен основной недостаток английского проекта — чрезмерно большие габариты паротурбинной энергетической установки и угольное отопление котлов, ограничивающих по массе возможность установки более мощного вооружения. В этой связи все русские эсминцы — «Новики», в русском флоте, неофициально именовались как «эсминцы английского типа». Тем не менее, с 1912 года «Свифт» неофициально считался «лидером 4-й флотилии миноносцев». С началом Первой мировой войны этот корабль явился первым в английском флоте и в мире официальным представителем подкласса «лидер флотилии миноносцев» (). От лидеров более поздней постройки «Свифт» отличался более высоким, и поэтому хорошо заметным, силуэтом. В апреле 1917 года получил значительные повреждения в бою с германскими эсминцами. По окончании Первой мировой войны был направлен в резерв.

Примечания 

Лидеры эскадренных миноносцев по типам
Лидеры эскадренных миноносцев Великобритании